Jan Kolář (1981-) joueur de hockey sur glace tchèque.
 Jan Kolář (1986-) joueur de hockey sur glace tchèque.